Le mot mépris peut signifier :
 mépris, émotion intensément négative.

Titres 

 L'Enseignement du mépris, ouvrage de Jules Isaac édité en 1962 dans lequel son auteur démonte les constructions mentales qui existent autour des préjugés antijuifs ;
 Le Mépris, roman d'Alberto Moravia, paru en 1954 ;
 Le Mépris, film de Jean-Luc Godard, sorti en 1963.

Voir aussi